Jagersberger ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Jagersberger (1877–1943), österreichischer Architekt 
 Elfride Jagersberger (1919–2017), österreichische franziskanische Missionsschwester in Kolumbien
 Joe Jagersberger (1884–1952), österreichisch-amerikanischer Rennfahrer
 Joshua Jagersberger (* 1999), österreichischer Schauspieler
 Kurt Jagersberger (1922–1999),  österreichischer Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur, siehe Kurt Jaggberg

Siehe auch:
 Jägersberg